Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1997 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках мировой серии.

В 1997 году турнир прошёл с 17 по 23 марта. Соревнование завершало серию зальных турниров в регионе, расположенную после Australian Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Магнус Густафссон
 в парном разряде —  Евгений Кафельников и  Андрей Ольховский

Общая информация 
Третий розыгрыш петербургского турнира вновь собрал менее представительный состав, чем в былые годы: список сеянных одиночного чемпионата возглавил Михаэль Штих (№ 32 в мире на тот момент), а парного — альянс двух южноафриканцев: Дэвида Адамса и Мариуса Барнарда (тогдашние № 27 и № 76 рейтинга). Также в этой элитной группе участников турнира не оказалось ни одного россиянина.

Одиночный титул, в итоге достался шведу Томасу Юханссону, в полуфинале справившегося со Штихом, а в финале переигравшего итальянца Ренцо Фурлана. Прошлогодний чемпион — Магнус Густафссон — не приехал защищать свой титул. Сильнейшим несеянным участником соревнований стал словак Ян Крошлак, добравшийся до полуфинальной стадии.

В парном разряде свой титул смог защитить Андрей Ольховский, удачно заменивший у себя в команде соотечественника Евгения Кафельникова на новозеландца Бретта Стивена; в полуфинале и финале они справились с первой и второй парами посева.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томас Юханссон обыграл  Ренцо Фурлана со счётом 6-3, 6-4.
 Юханссон выигрывает 2-й титул в основном туре ассоциации.
 Фурлан уступает 1-й финал в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Андрей Ольховский /  Бретт Стивен обыграли  Давида Приносила /  Даниэля Вацека со счётом 6-4, 6-3.
 Ольховский выигрывает 2-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стивен выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Кубок Кремля 1997

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Россия
Теннис
Март 1997 года
1997
1997 год в Санкт-Петербурге